Маха́лов — русская фамилия. Известные носители:
 Махалов, Геннадий Сергеевич (род. 1927) — советский государственный деятель.
 Махалов, Сергей Фёдорович (1925—1978) — Герой Советского Союза.

 Махалова, Мария (род. 1984) — словацкая шахматистка.